Chirino hace referencia a varios artículos:

Lugares 
Chirino, distrito municipal de la República Dominicana.
Aeropuerto José Leonardo Chirino, ciudad de Coro, Venezuela.

Personas 
Alonso Chirino (1365-1429), médico conquense del siglo XV.
Diego de Artieda Chirino y Uclés (ca. 1533-1590), conquistador de Costa Rica.
Pedro Chirino (1557-1635), historiador y misionero jesuita español.
Pedro Almíndez Chirino (?-1549), conquistador español.
José Leonardo Chirino (1754-1796), zambo venezolano que lideró una fallida insurrección durante el siglo XVIII.
Otón Chirino (1921-1986), poeta venezolano.
Martín Chirino (1925-2019), escultor español.
Edmundo Chirinos (1935​-2013), psiquiatra venezolano.
Willy Chirino (1947-), cantante cubano.
Randy Chirino (1996-), futbolista costarricense.

Además 
Lenguas candoshi-chirino
Francisco "Chirina" Rodríguez, futbolista mexicano.